Niya kan syfta på följande platser:

Kina 

 Niya He, vattendrag, Xinjiang, 
 Minfeng Xian, härad, Xinjiang, 
 Niya Xiang, socken, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar